Filiatrault ist der Familienname folgender Personen:

 Lise Filiatrault (* vor 1983), kanadische Diplomatin
 Roger Filiatraultt (1905–1973), kanadischer Sänger (Bariton) und Musikpädagoge